

Patronymes 
Levachov (masculin ; ) ou Levachova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Nikolaï Levachov, général de l'Empire russe, gouverneur de Saint-Pétersbourg
 Vassili Vassilievitch Levachov (1783-1838), homme politique russe

Patronyme russe